Quartiere ebraico (diaspora)
 Il quartiere ebraico, uno dei quattro quartieri in cui è divisa la Città Vecchia di Gerusalemme